West High Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West High Street Historic District (Lexington, Kentucky), NRHP-ID 69000366
 West High Street Historic District (High Point, North Carolina), NRHP-ID 07000295